Rahel steht für:

 Rachel (Vorname)
 Rahel (Einheit), ein altes Flächenmaß
 Rahel-Bildungsprojekt in Äthiopien (2010–2017)
 Rachel (Bibel) eine biblische Figur